31-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 28 августа по 3 сентября 2017 года в Будапеште (Венгрия) на Спортивной арене имени Ласлы Паппа.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командное первенство

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные спортивные соревнования в Будапеште
Август 2017 года
Сентябрь 2017 года
Чемпионаты мира в Венгрии
Международные соревнования по дзюдо в Венгрии